
Topolog este un toponimic românesc, care se referă la

Localități 

 Comuna Topolog, Tulcea, unitate administrativă de ordin doi din județul Tulcea;
 Topolog, Tulcea, sat component al comunei omonime.

Râuri 

 Râul Topolog (Dunăre) - râu din Dobrogea, afluent al Dunării
 Râul Topolog (Olt) - râu afluent al Oltului

Structuri 

 Viaductul Topolog - un viaduct abandonat de pe calea ferată Vâlcele–Bujoreni Vâlcea

Vezi și 

Râul Topolog (dezambiguizare)

Toponime românești